Hans Jørgen Jensen referer til flere personer:
 Hans Jørgen Jensen (cellist) – dansk cellist
 Hans Jørgen Jensen (journalist) (1931-2019) – dansk journalist og tidl. generaldirektør
 Hans Jørgen Jensen (politiker) (1929-2007) – dansk folketingsmedlem og fagforeningsformand